Bonaventura Puig Perucho (Barcelona, 1884 - Sant Pere de Ribes, 1977), pintor català.
 Bonaventura Puig i Ferrer (Sabadell, 1823 1908), metge català.